Bronte Barratt (1989) – nuotatrice australiana
Julian Barratt (1968) – comico, attore e musicista inglese
Michael Reed Barratt (1959) – astronauta e medico statunitense
Norman Barratt (1949-2011) – chitarrista inglese